Andelfingen ist der Name folgender Orte:

 Andelfingen (Langenenslingen), Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Andelfingen ZH, Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz
 Bezirk Andelfingen, Bezirk im Kanton Zürich, Schweiz

Andelfingen ist der Name von:
 Bonaventura von Andelfingen, deutscher Mönch und Maler